Криво поле е село в Южна България. То се намира в община Хасково, област Хасково.

История =
Старото име на селото е Иробас от османското Ири оба (ایری اوبه), което идва от по-ранното Йорук оба (یورک اوبه) (Юруци).

При избухването на Балканската война един човек от Криво поле е доброволец в Македоно-одринското опълчение.

Население 
 Численост
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Личности 
 Нестор Марков (1836 – 1916), български просветен деец
 Теню Бойдев (1866 – ?), български военен деец, полковник
 Делчо Тодоров (1891 – 1945), бивш кмет на Харманли, депутат от XXV ОНС
 Стойчо Стойчев (р. 1934), професор в Техническия университет – София

Източници 

Села в област Хасково
Населени места в община Хасково